

Geografia

Francia 
 Chavornay – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Chavornay – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)